Белый флаг — многозначный термин:

 Белый флаг — полотнище, без каких-либо знаков и символов, имеющее на всей своей площади исключительно белый цвет
 Белый флаг — песня из репертуара группы «Ария»